3 miejscowości w Polsce:
 Wielisławice – wieś w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Wielisławice – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Łęka Opatowska
 Wielisławice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek